Braunau kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Braunau, Schweiz, ort och kommun, Thurgau,

Tjeckien 

Broumov (ort i Tjeckien, Hradec Králové) – tidigare tyskt namn: Braunau",

Tyskland 

 Braunau (Glonn) – en biflod till Glonn i Bayern, Oberbayern,

Österrike 

 Braunau am Inn, stad, Oberösterreich, 
 Braunaubach, Niederösterreich,